Глок:

 Глок — семейство пистолетов, разработанных фирмой «Glock» для нужд австрийской армии.
 Глок, Гастон (род. 1929) — австрийский инженер и предприниматель, основатель компании-производителя огнестрельного оружия Glock.
 Глок, Ольга Алексеевна (род. 1982) — российская бегунья. 
 Глок, Тимо (род. 1982) — немецкий автогонщик, выступающий в чемпионате DTM за команду BMW. 
 Glock — австрийская фирма, производитель оружия.